Digerud ist der Familienname folgender Personen:

 Geir Digerud (* 1956), norwegischer Radsportler
 Per Digerud (1933–1988), norwegischer Radrennfahrer